Васильев, Анатолий:
 
 Васильев, Анатолий Алексеевич (1921—1973) — советский генерал-лейтенант.
 Васильев, Анатолий Андреевич (род. 1941) — заслуженный военный лётчик СССР, генерал-лейтенант авиации.
 Васильев, Анатолий Евгеньевич (род. 1987) — российский хоккеист, тренер.
 Васильев, Анатолий Ильич (1917—1994) — художник, живописец.
 Васильев, Анатолий Исаакович (род. 1939) — актёр, режиссёр.
 Васильев, Анатолий Леонидович (род. 1946) — кинорежиссёр, сценарист, художник-иллюстратор.
 Васильев, Анатолий Лукич (1910—1978) — советский хозяйственный деятель, начальник Балтийского морского пароходства.
 Васильев, Анатолий Михайлович (1923—1987) — советский математик.
 
 Васильев, Анатолий Тимофеевич (род. 1930) — заслуженный строитель РФ.
  Примечания